Residenzpflicht steht für:

 Residenzpflicht, eine Auflage für Asylbewerber und Geduldete in Deutschland
 Residenzpflicht (Beruf), Wohnsitzpflicht in der Nähe des Arbeitsplatzes
 Residenzpflicht (Kirchenrecht), Nutzungspflicht der Dienstwohnung bei kirchlichen Amtsträgern
 Erreichbarkeitsanordnung für Arbeitslose in Deutschland